Sierro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierro (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Sierro (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar